Die Saison 1969/70 der Division I („1. Liga“) war in Schweden die erste Spielzeit der zweigleisigen Allsvenskan im Schach.

Termine 

Grundsätzlich wurden die Wettkämpfe dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt, Spieltermine waren der 26. Oktober, 16. November, 7. Dezember 1969, 25. Januar, 15. Februar, 15. März und 5. April 1970. Um in der Nord-Staffel die Reisekosten zu minimieren, bestritten der SK Rockaden Umeå und der Fagersvik SK außer im direkten Vergleich jeweils zwei Wettkämpfe pro Wochenende. Am 25. und 26. Oktober 1969 spielten sie in Örebro gegen die Gastgeber und den Eskilstuna SK, am 6. und 7. Dezember in Fagervik gegen den Wasa SK und die SS Allians Skänninge und am 14. und 15. Februar 1970 in Stockholm gegen die einheimischen Vereine Schack-27 Kamraterna und Södra SS.

Division I Norra 

Für die Nord-Staffel hatten sich mit dem Wasa SK, dem SK Rockaden Umeå, Schack-27 Kamraterna Stockholm, dem Fagersvik SK und der Örebro Schacksällskap die beiden Erstplatzierten der Allsvenska-Gruppen der Saison 1968/69 qualifiziert (Örebro erspielte sich die Startberechtigung in einer Süd-Gruppe), außerdem nahmen Södra SS, die SS Allians Skänninge und der Eskilstuna SK teil. Schack-27 gewann alle Wettkämpfe und qualifizierte sich überlegen für das Finale, absteigen mussten Fagersvik und Eskilstuna.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Division I Södra 

In der Süd-Staffel lieferten sich die drei Mannschaften, die bereits im Vorjahr in der Allsvenskan spielten, der Vorjahresfinalist Lunds ASK, die Schacksällskapet Manhem und die Helsingborgs Schacksällskap, ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Finalteilnahme, das am Ende Lund mit einem halben Brettpunkt Vorsprung auf Manhem vorne sah. Der Limhamns SK landete mit deutlichem Abstand zu Spitze und Tabellenende auf dem vierten Platz, während die übrigen Qualifikanten gegen den Abstieg kämpften. Växjö SK und Landskrona SK erreichten den Klassenerhalt, während der Eksjö SK und die Lundby Schacksällskap abstiegen.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Finale 

Im Finale trafen in Stockholm mit Schack-27 Kamraterna Stockholm und dem Lunds ASK die Sieger der beiden Staffeln aufeinander. Nachdem Lund das Hinspiel mit 4½:3½ gewann, blieben die Gastgeber im Rückspiel mit dem gleichen Resultat siegreich. Infolgedessen wurde ein Entscheidungskampf angesetzt. Dieser fand in Lund statt und wurde von den Gastgebern mit 6:2 gewonnen.

Entscheidungsspiel

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Termine und Auslosung (PDF-Datei; 6,36 MB) in Tidskrift för Schack 8/1969, S. 234 (schwedisch)
 Ergebnisse der 1. Runde (PDF-Datei; 5,82 MB) in Tidskrift för Schack 9/1969, S. 277 (schwedisch)
 Ergebnisse der 2. Runde (PDF-Datei; 8,62 MB) in Tidskrift för Schack 10/1969, S. 318 (schwedisch)
 Ergebnisse der 3. Runde (PDF-Datei; 6,22 MB) in Tidskrift för Schack 1/1970, S. 28 (schwedisch)
 Ergebnisse der 4. Runde (PDF-Datei; 5,82 MB) in Tidskrift för Schack 2/1970, S. 46 (schwedisch)
 Ergebnisse der 5. Runde (PDF-Datei; 5,8 MB) in Tidskrift för Schack 3/1970, S. 74 (schwedisch)
 Ergebnisse der 6. und 7. Runde, Endstand der Division I und Ergebnis des Finales (PDF-Datei; 6,6 MB) in Tidskrift för Schack 4/1970, S. 98f. (schwedisch)
 Einzelergebnisse des Entscheidungsspiels des Finales (PDF-Datei; 6,4 MB) in Tidskrift för Schack 3/1987, S. 88 (schwedisch)

1969
Sportveranstaltung in Schweden
Schachveranstaltung 1969
Schachveranstaltung 1970